Якоб Феликс Тоннандер (; ) — шведский футболист, вратарь клуба «Сириус».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в в клубе «Дальбю» из своего родного города. В 2014 году в 13-летнем возрасте дебютировал за основную команду в матчах шестого шведского дивизиона. В общей сложности провёл за клуб 18 матчей. Перед сезоном 2015 года перебрался в «Лунд», где выступал за юношеские команды. 17 октября 2015 года провёл первый матч на взрослом уровне в первом дивизионе против «Хальмии». 

Осенью того же года присоединился к юношеской команде «Мальмё». В её составе был в заявке на игры Юношеской лиги УЕФА, но в матчах турнира участия не принимал. В 2016 и 2017 году выступал во втором дивизионе Швеции за «Хёгаборг» и «Эстерлен» соответственно. Осенью 2017 года подписал с «Мальмё» свой первый контракт. В мае 2018 года отправился в очередную аренду в «Лунд», за который выступал ранее. После окончания сезона клубы договорились продлить аренду ещё на один сезон. В общей сложности за «Лунд» принял участие в 37 матчах, в которых пропустил 53 мяча.

В январе 2020 года перешёл в финский ХИК, с которым подписал двухлетний контракт. Впервые за новый клуб сыграл 15 февраля в матче кубка страны с «Мариехамном». А также выступал за фарм-клуб «Клуби-04» в третьей лиге. В августе того же года был отдан в аренду в «Хаку», в составе которого провёл 11 матчей. Дебют за ХИК в Вейккауслиге произошёл 11 мая 2021 года в игре с «Ильвесом», в которой он отыграл на ноль. Вместе с клубом в 2021 и 2022 годах стал чемпионом Финляндии.

9 декабря 2022 года вернулся в Швецию, подписав двухлетнее соглашение с «Сириусом».

Карьера в сборных 
Выступал за юношеские сборные Швеции различных возрастов. В мае 2021 года был впервые вызван в молодёжную сборную.

Достижения 
ХИК:
 Чемпион Финляндии (2): 2021, 2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com
 Профиль на сайте lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Лундс»
Игроки ФК «Хёгаборг»
Игроки ФК ХИК
Игроки ФК «Хака»
Игроки ФК «Клуби 04»